Akira Nishino ist der Name folgender Personen:

* Akira Nishino (Politiker) (* 1940), japanischer Politiker (LDP)
 Akira Nishino (Fußballspieler) (* 1955), japanischer Fußballspieler